Don't Smile at Me – EP amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Billie Eilish, wydany 11 sierpnia 2017 roku przez wytwórnię Darkroom i Interscope. W utworze &burm wystąpił raper Vince Staples.

Certyfikaty

Lista utworów 
 CopyCat
 idontwannabeyouanymore
 My boy
 Watch
 Party Favor
 Bellyache
 Ocean Eyes
 Hostage
 &burn (gościnnie: Vince Staples)

Przypisy 

Minialbumy